Gammelgård kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Gammelgård (Asserballe Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Asserballe Sogn, Sønderborg Kommune
 Gammelgård (Blidstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Blidstrup Sogn, Morsø Kommune
 Gammelgaard (Ketting Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Ketting Sogn, Sønderborg Kommune
 Gammelgård (Ovtrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ovtrup Sogn, Varde Kommune
 Gammelgård (Ryde Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Ryde Sogn, Lolland Kommune
 Gammelgård (Storring Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Storring Sogn, Skanderborg Kommune
 Gammelgård (Ølgod Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ølgod Sogn, Varde Kommune